Uniunea Democrată Turcă Musulmană din România a fost fondată de către  cetățeni de etnie turcă și tătară din România în anul 1989. Datorită unor neînțelegeri din cadrul comunității turce și tătare, la 1 februarie 1990, s-a luat hotărârea de separare a celor două etnii, formându-se astfel: Uniunea Minoritară Etnică Turcă din România, care, după trei ani (21 decembrie 1993) a căpătat statut juridic, cu denumirea Uniunea Democrată Turcă din România.

Vezi și 
Turcii din România
Islamul în România

Referințe

Legături externe 
 situl Uniunii Democrată Turcă Musulmană din România

Partide politice din România